Ла-Шатр () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр. Супрефектура округа Ла-Шатр. Административный центр кантона Ла-Шатр.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км к югу от Парижа, 150 км на юг от Орлеана, 34 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 4 477 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini
 

Супрефектуры Франции